Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), heer van Nijenhuis, jurist, ambassadeur en politicus
Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis (1821-1893), Nederlands politicus en advocaat, kleinzoon van Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825)
Rutger Jan Schimmelpenninck (1855-1935), luitenant-generaal en ridder Militaire Willems-Orde
Rutger Jan Schimmelpenninck (1949), Nederlands advocaat en curator